Баранниково — название населённых пунктов.

Россия 
 Баранниково — село в Руднянском районе Волгоградской области.
 Баранниково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Баранниково — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Баранниково — деревня в Конаковском районе Тверской области.